Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин 1971 года (The 1971 Men’s Hockey World Cup; Кубок мира по хоккею на траве среди мужчин 1971) — 1-й чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин. Проводился с 15 октября по 24 октября 1971 на стадионе «Real Polo Grounds» в городе Барселона (Испания).

Чемпионом стала сборная Пакистана (впервые в своей истории), победившая в финале сборную Испании со счётом 1:0. Бронзовым призёром стала сборная Индии, победившая в матче за 3-е место сборную Кении со счётом 2:1 в овертайме.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в полуфиналыПоскольку команды ФРГ и Кении набрали равное количество очков, а разность забитых и пропущенных мячей не учитывалась, эти команды сыграли между собой дополнительный матч, который выиграла сборная Кении со счётом 2:1, пройдя в полуфинал.

Группа B 

  Проходят в полуфиналы

Плей-офф

Итоговая таблица

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на официальном сайте Международной федерации хоккея на траве
 Статья о чемпионате на официальном сайте сборной Индии
 Страница о чемпионате на сайте the-sports.org
 Страница результатов чемпионата на сайте todor66.com

1971 (мужчины)
Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин 1971
Спорт в Испании в 1971 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Испании
Октябрь 1971 года
Чемпионаты мира в Испании
Международные спортивные соревнования в Барселоне